Нико́льское — село Суходольского сельсовета Краснинского района Липецкой области. Стоит на берегах реки Семенек.

Соединено трассой с селом Суходол.

Возникло в XVII веке. Сначала называлось по речке — Сменка. Согласно документам 1705 года, это было уже село с Никольской церковью. Позже оно стало называться Нико́льское-Семенек (по церкви и реке), затем — просто Никольское.

Сегодня Никольская церковь сохранилась; она расположена на правом берегу Семенека.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)